Фодровець-Рієцький — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Горня Рієка.
 Доні Фодровець — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.
 Горні Фодровець — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Светі-Петар-Ореховець.